Дуэт Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски — победители турнира.

Прошлогодние победители турнира Йонатан Эрлих и Энди Рам защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

Посев 

  Рохан Бопанна /  Мариуш Фирстенберг (Четвертьфинал)
  Джонатан Маррей /  Фредерик Нильсен (Первый раунд)

<ol start="3">
 Колин Флеминг /  Росс Хатчинс ''(Первый раунд)
 Микаэль Льодра /  Николя Маю ''(Первый раунд, отказ)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2012